Нафиков — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Нафикова.

Известные носители:
 Нафиков, Галимьян Харисович (1938—2011) — строитель, начальник управления КМСУ-3 треста НПМ РБ, Герой Социалистического Труда.
 Нафиков, Гарей Абдуллович (1907—1942) — советский военный, майор.

 Нафикова, Сарвар Нафиковна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Нафикова, Фирдаус Мухаметвалеевна (1938—2008) — советская артистка балета, балетный педагог, народная артистка РСФСР.